Trinity kan avse

 Trinity, Texas – en stad i Trinity County
 Trinity Sport Club – en bandyklubb i Mongoliet
 Trinitytestet – platsen där man provsprängde den första atombomben
 Trinity (datorspel) – ett datorspel skapat av Brian Moriarty 1986
 Trinity (Matrix) – en figur i filmen Matrix och dess uppföljare
 Trinity (musiker) – reggaeartist
 Trinity (musikgrupp – en svensk jazzgrupp bildad 2005
 Trinity (rollfigur) – en roll i en serie västernfilmer med Terence Hill.

Geografi

Jersey 

 Trinity (parish),

Kanada 

 Trinity (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Saint Kitts och Nevis 

 Trinity (Saint Kitts och Nevis), Trinity Palmetto Point,

Trinidad och Tobago 

 Ward of Trinity, ward, Mayaro,

USA 

 Trinity, Florida, ort, Pasco County, 
 Trinity, Alabama, ort, Morgan County, 
 Trinity, North Carolina, ort, Randolph County, 
 Trinity, Texas, ort, Trinity County,

Se även
 Trinity College – flera skolor
 Treenighetsläran

Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar